Fürst eller Fyrst är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Carl Absalon Fürst (1822–1855), svensk bataljonsläkare
 Carl Andreas Fürst (1888-1981), svensk läkare
 Carl Magnus Fürst (1854–1935), svensk läkare och professor
 Johanna Gustafsson Fürst (född 1973), skulptör
 Karl-Erik Fürst (1910–1998), svensk idrottsman
 Lena Fürst (född 1936), svensk TV-producent
 Magnus Fürst (1823–1853), svensk läkare
 Manfred Fürst (1829–1900), svensk läkare
 Oscar Fürst (1892–1982), svensk sjömilitär
 Pieter Fürst (1906–1987), svensk militär
 Richard Fürst (1827-1855), svensk kammarskrivare
 Sigge Fürst (1905–1984), svensk skådespelare
 Thorvald Fürst (1866–1927), svensk yrkesinspektör och politiker
 Walter Fyrst (1901–1993), norsk filmregissör och manusförfattare

Svenska efternamn